Adeliza di Normandia (tra il 1055 e il 1057 – dopo il 1066 o prima del 1113)
Adelaide di Normandia (1030 circa – 1082/4)
Alice di Normandia (1000 circa – dopo il 1030)

Pagine correlate
Adelaide di Normandia (disambigua)
Alice di Normandia (disambigua)